Janusz Woliński – polski historyk, profesor Uniwersytetu Warszawskiego
 Janusz Woliński – polski artysta fotograf